Chalais (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis

Chalais (Charente)
Chalais (Dordogne)
Chalais (Indre)
Chalais (Vienne)